36th (Ulster) Division – divisione di fanteria del British Army nella prima guerra mondiale
 36th Infantry Division – divisione di fanteria del British Army nella seconda guerra mondiale
 36th Infantry Division – divisione di fanteria dell'United States Army